Елизаветинская больница
 Елизаветинская клиническая больница — детская больница, учреждённая в 1844 году в Санкт-Петербурге; в честь великой княжны Елизаветы Михайловны официально именовалась Елизаветинской (1845—1918).
 Больница святой преподобномученицы Елизаветы (Елизаветинская) — крупная многопрофильная больница в Санкт-Петербурге (улица Вавиловых, дом 14), действующая с 1982 года; в 1993 году присвоено имя великой княгини Елизаветы Фёдоровны.